Qəhrəmanlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qəhrəmanlı – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian